Ким Коулз (, род. 11 января 1962) — американская актриса и комедиантка, наиболее известная благодаря роли Синклар Джонс в ситкоме Fox «Одноместный номер», где она снималась вместе с Куин Латифа, Эрикой Александер и Ким Филдс с 1993 по 1998 год.

Коулз родилась и выросла в Бруклине и дебютировала на телевидении в скетч-шоу «В живом цвете». Затем она получила главную роль в сериале «Холостые мужчины и незамужние женщины», которая принесла Коулз три номинации на NAACP Image Award за лучшую женскую роль в комедийном сериале. В 2000—2001 годах она играла лучшую подругу Джины Дэвис в ситкоме ABC «Шоу Джины Дэвис», а после его закрытия продолжала появляться на телевидении, с гостевыми ролями в ситкомах «Паркеры», «Моя жена и дети», «Спасибо за покупку» и «Папочка». Также Коулз была ведущей собственного шоу на Lifetime и в 2000-х участвовала в нескольких реалити-шоу.

С 2015 года Коулз замужем за владельцем магазина здоровой еды и бывшим спецназовцем Реджи Маккивером, с которым она встречалась 8 месяцев до их свадьбы.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Комедиантки США
Участники реалити-шоу США
Киноактрисы США
Выпускники Бруклинской технической средней школы
Выпускники Центрального университета Северной Каролины